!Liste W
Krater auf dem Mars/W